Karlssonstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Karlssonstjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 
Karlssonstjärnen (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Karlssonstjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn